Der Begriff Stadtbrandinspektor steht für:
 den Leiter einer städtischen Feuerwehr (StBI) in Hessen
 den Stadtbrandinspektor (SBI) kreisfreier Städte und Großer Kreisstädte in Bayern
 den höchsten Dienstgrad in einer Freiwilligen Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen